Lendići est un toponyme qui peut désigner :
Lendići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Gračanica, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Lendići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Jajce, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.